

Марино — муніципалітет у регіоні Лаціо, метрополійне місто Рим-Столиця

Марино — село в гміні Єдльня-Летнісько Радомського повіту Мазовецького воєводства

Марино — присілок, Ілішевський район, Башкортостан
 Марино — селище, Ісетський район, Тюменська область
 Марино — присілок, Нефтекамський міський округ, Башкортостан

Марино — лісовий заказник в Івано-Франківській області